Во́лчно-Бурли́нский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Крутихинском районе Алтайского края России.

Административный центр — село Волчно-Бурлинское.

География 
Климат умеренно континентальный с переходом в континентальный. Температура: январь — 22,8 °C, февраль −19,6 °C, март +5,3 °C, апрель +16,2 °C, май +21,5 °C, июнь +28,9 °C, июль +31,8 °C, август +29,3 °C,сентябрь +20,1 °C, октябрь +3, °C, ноябрь −5, °C, декабрь −20, °C.

Население 

 Гендерный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1379 человек, в том числе 644 мужчины и 735 женщин.

Состав поселения 
 Волчно-Бурлинское (село, административный центр) — 
 Московский (посёлок) —

Примечания 

Муниципальные образования Крутихинского района
Сельские поселения Алтайского края